Бхандара ():

 Бхандара — город в штате Махараштра, Индия.
 Бхандара — округ в штате Махараштра, Индия.